Herba remuguera o rogeta (Rubia peregrina) 
 Herba remuguera o tanarida (Tanacetum vulgare)